Die Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 9. Juni 1997 gegründet und umfasst 23 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Chéroy.

Historische Entwicklung 
Mit der Auflösung der Communauté de communes du Villeneuvien per 1. Januar 2016 traten drei der dortigen Mitgliedsgemeinden dem hiesigen Gemeindeverband bei.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Gatinais en Bourgogne
Gegründet 1997